David Gregory (natuurkundige) (1625-1720), pionier met barometers
 David Gregory (wiskundige) (1659-1708), commentator van de Principia Mathematica van Isaac Newton
 David Gregory (journalist) (1970), sinds 2016 politiek analist bij CNN
 David A. Gregory (1985), een Amerikaans acteur, in onder meer How Do You Know